Nem loptam én életemben Szabadi Frank Ignác által komponált csárdás.
Nem loptam én életemben Bartók Béla által gyűjtött népdal Újszászon 1918-ban.
Nem loptam én életemben 1939-ben készített magyar film Balogh Béla rendezésében.